Serravalle kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Serravalle (ort i Italien, Piemonte), Provincia di Asti, 
 Serravalle (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 
 Serravalle (ort i Italien, Toscana), Province of Arezzo, 
 Serravalle (ort i Italien, Emilia-Romagna), Provincia di Ferrara,

San Marino 

 Serravalle, kommun och ort,

Schweiz 

 Serravalle, Ticino, kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar